Tobgay ist der Familienname folgender Personen:
 Sonam Tobgay, bhutanischer Fußballspieler
 Tshering Tobgay (* 1965), bhutanischer Politiker